Handball-Weltmeisterschaft 1982 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1982 in der Bundesrepublik Deutschland
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1982 in Ungarn